łoboda – rodzaj roślin z rodziny komosowatych

 Łoboda – wieś w województwie kujawsko-pomorskim
 Switłana Łoboda – ukraińska piosenkarka